Białki bezeichnet Dörfer in Polen:
 Białki (Narew), Dorf der Gmina Narew in der Woiwodschaft Podlachien
 Białki (Sadlinki), Dorf der Gmina Sadlinki in der Woiwodschaft Pommern
 Białki (Siedlce), Dorf der Gmina Siedlce im Powiat Siedlecki der Woiwodschaft Masowien
 Białki (Tłuszcz), Dorf der Gmina Tłuszcz im Powiat Wołomiński der Woiwodschaft Masowien